Сеза́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Флёранс. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32102.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 80 км западнее Тулузы, в 20 км к северу от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 172 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 121 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 88 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 72,7 %, в 1999 году было 63,8 %). Из 88 активных жителей работали 80 человек (45 мужчин и 35 женщин), безработных было 8 (2 мужчин и 6 женщин). Среди 33 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер